Grubenhund ist 

 eine alternative Schreibweise für einen alten Förderwagen, siehe Hunt

 eine besondere Form der Zeitungsente, siehe Grubenhund (Zeitung)